Superga è un toponimo con diversi riferimenti:

Geografia

Italia
Superga – colle di Torino ospitante l'omonima basilica, presso cui il 4 maggio 1949 perì in un incidente aereo la squadra del Grande Torino
Superga – frazione di Capurso nella città metropolitana di Bari

Sport
Superga Mestre – squadra di pallacanestro della città-frazione veneziana di Mestre

Altro
Superga – azienda di abbigliamento fondata a Torino nel 1911
1ª Divisione fanteria "Superga" – vecchia divisione di fanteria da montagna del Regio Esercito italiano